Коротоя́к — село в Острогожском районе Воронежской области. Административный центр Коротоякского сельского поселения. Населённый пункт воинской доблести.

Население — 1904 жителя (2010).

Село расположено на правом берегу Дона, в 16 км от районного центра города Острогожска и 7 км от железнодорожной станции Копанище (линия Лиски — Валуйки Юго-Восточной железной дороги).

С 1725 по 1923 год являлось уездным городом Воронежской губернии. До 1961 года Коротояк являлся районным центром.

История 
Город был основан в 1647 году как крепость на Белгородской засечной черте. Название крепости происходит от впадающей в том месте в Дон реки Кара-таяк, Коротоячки (Чёрный бык) (тюркские языки).

Во времена Ивана Грозного у этой реки на Дону выставлялись русские сторожевые дозоры, наблюдавшие за передвижением татар и своевременно предупреждавшие сторожевые полки об их набегах. С 1576 года сторожевая русская станица находилась на Богатом Затоне (возле нынешнего города Лиски). Здесь несла службу дозорная станица, состоявшая из детей боярских городов Данкова, Ряжска, Рязани, Пронска и других мест. В то же время небольшая станица в 10—20 конных людей была и у Царской Луки (так в средневековье называлась эта гора) — современного Коротояка.

«На вечное житье» в новом городе насылались «переведенцы дети боярские и казаки и стрельцы и пушкари» в количестве 500 человек. Деревянная крепость была сооружена всего за 44 дня, с 1 октября по 13 ноября 1647 года, на правом, высоком берегу Дона в 442 саженях косых (примерно 1 км) от устья речки Коротоячки. Руководил строительством стольник и воевода Данила Семенович Яковлев.

В 1670 году во время крестьянской войны на Коротояк был совершён набег донских казаков Фролки Разина (брата Стеньки Разина); несмотря на то, что оба раза атаки восставших удалось отбить, сама крепость серьёзно пострадала.

Во времена Азовских походов Петра I на Коротоякской верфи строились корабли Азовской флотилии.

В 1737 году весь город сгорел, но через год крепость восстановили.

В 1779 году Коротояк становится уездным городом Коротоякского уезда Воронежского наместничества (с 1796 года — Воронежской губернии).

Более опустошительный пожар произошёл в 1789 году, и вновь весь город был уничтожен. После этого Коротояк уже строили по новой планировке, без крепости.

К середине XIX века население города по роду своих занятий мало чем отличалось от сельского. Ремесла и торговля были развиты слабо. В отличие от целого ряда сельских поселений Воронежской губернии, оказавшихся в более благоприятных экономических условиях, население Коротояка увеличивалось достаточно медленно. В 1859 году в уездном центре насчитывалось 8018 человек. В городе действовала больница, была почтовая станция, проводилось две ярмарки. Действовало 4 маслобойных завода и 2 крупорушки. В описании города 1862 года отмечалось, что «Коротояк по строениям и наружнему виду занимает последнее место между городов губернии».

В 1831 году в Коротояке вспыхнула эпидемия холеры. Во время эпидемии из Дивногорского монастыря в Коротояк была принесена икона Сицилийской Божией матери. Её пронесли по городу крестным ходом.

В 1913 году во время Столыпинской аграрной реформы переселенцы из села образовали новое село в Хабарском районе Алтайского края и дали ему имя «Коротояк», в честь своей родины.

В 1923 году Коротоякский уезд был упразднён, а Коротояк потерял статус города и преобразован в село. С 1928 по 1961 год Коротояк являлся центром Коротоякского района.

Согласно схеме планировки, составленной в 1939 году для Воронежа, предполагалось затопление поймы и создание широкого зеркала реки между частями города за счёт строительства рядом с Коротояком на реке Дон Коротоякской плотины. Образуемый этой плотиной подпор должен был распространяться выше Воронежа, создавая необходимые для судоходства глубины. Рассчитывалось, что Коротоякская плотина будет входить в число сооружений, необходимых для создания водного пути Дон — Ока.

Во время Великой Отечественной войны в районе Коротояка велись ожесточённые бои с гитлеровцами. В начале июля 1942 года Коротояк захватили германские войска. Освободили Коротояк в ходе Острогожско-Россошанской операции, 18 января 1943 года. В результате массированной бомбардировке и обстрела советскими войсками со стороны левобережья от села Петропавловка, из 800 с лишним зданий в городе не осталось ни одного.

В конце 1960-х гг. эконом-географами и учёными-экономистами Научно-исследовательского экономического института Воронежского государственного университета (НИЭИ ВГУ) выдвигались идеи по созданию Коротоякско-Острогожского промышленного узла, который наряду с уже существующим Губкинско-Старооскольским территориально-производственным комплексом должен был непосредственно связан с освоением ресурсов Курской магнитной аномалии. Планировалось строительство металлургического комбината в с. Коротояк, поскольку район его местоположения позволял полностью обеспечить водой весь комплекс металлургического и связанных с ним химических производств. Предполагалось, что с. Коротояк превратится в крупный индустриальный город, численность населения которого составит по ориентировочным расчётам 150—200 тыс. чел., а в последующем — 250—300 тыс. человек.

Население

Известные люди

Уроженцы 
 Бабст, Иван Кондратьевич
 Бельский, Леонид Петрович
 Бородкин, Порфирий Григорьевич — советский военачальник, генерал-майор.
 Медведев, Пантелеймон Иванович — архитектор
 Юрова-Надточиева, Лидия Васильевна — поэтесса

Известные жители 
 Мария Романовна Гричанова (1922—2015) — участник Великой Отечественной и Советско-японской войн, капитан м/с. В 1941 г. работала заведующим районным отделом здравоохранения (Коротоякский район).

Почётные граждане 
 Леонид Михайлович Савёлов (1868—1947) — русский государственный и общественный деятель, последний губернатор Холмской губернии, генеалог, археограф, прозаик, мемуарист, коллекционер. Служил уездным предводителем дворянства в 1892—1903 годах.

Люди, бывавшие в Коротояке 
 Лызлов, Андрей Иванович (1695)
 Пётр I
 Самуил Готлиб Гмелин (в 1769)
 Евгений Болховитинов (в 1785)

Достопримечательности 
 Коротоякский Вознесенский монастырь.
 Понтонный мост.

Фильмы 
В 2010 году острогожские краеведы В. В. Волошин, В. В. Стрелкин сняли документальный фильм об истории бывшего города Коротояк (ныне село Коротояк). Этот фильм о том, как во время ВОВ город Коротояк был полностью уничтожен, и никогда больше не смог стать городом. Фильм не коммерческий, и желающие могут найти его в сети Интернет.

Примечания

Ссылки 

 Сайт села Коротояк
 Коротояк (село).

 

Населённые пункты России, утратившие статус города
Города Белгородской черты
Населённые пункты Острогожского района